'Daylight Saving Time' (Zomertijd)
 Depot Speciale Troepen, de voorloper van het Korps Speciale Troepen